Moyeuvre peut désigner :
Moyeuvre-Grande, commune de la Moselle.
Moyeuvre-Petite, commune de la Moselle.

Homonymie de toponyme